Роберт Такер Аббот (Robert Tucker Abbott; 28 сентября 1919 года — 3 ноября 1995 года) — крупнейший американский малаколог и конхиолог, автор более 30 книг о моллюсках (например, American Seashells (1954), Seashells of the World (1962), The Shell (1972) и The Kingdom of the Seashell (1972)), редактор The Nautilus (с 1971 года).

Биография 
Собирал ракушки с детства. Поступил в Гарвард. Во время Второй Мировой войны сначала был пилотом бомбардировщика, а затем исследовал шистосомоз. В 1946 году женился на малакологе Мэри М. Сислер.

Виды, названные в его честь 
Ряд видов был назван в честь учёного:
 Armina abbotti Thompson, Cattaneo & Wong, 1990 (синоним Armina wattla Ev. Marcus & Er. Marcus, 1967)
 Cassis abbotti Bouchet, 1988
 Chemnitzia abbotti Robba, Di Geronimo, Chaimanee, Negri & Sanfilippo, 2004
 Conus regius abbotti Clench, 1942 (now a synonym for Conus sphacelatus)
 Crenella abbotti Altena, 1968 (synonym of  Crenella gemma Olsson & McGinty, 1958)
 Dolomena abbotti Dekkers & Liverani, 2011
 Latirus abbotti Snyder, 2003 (синоним Polygona abbotti (Snyder, 2003))
 Miralda abbotti Olsson & McGinty, 1958
 Opalia abbotti Clench & Turner, 1952
 Odostomia abbotti Olsson & McGinty, 1958
 Plesiocystiscus abbotti (De Jong & Coomans, 1988)
 Polygona abbotti (Snyder, 2003)
 Pseudocyphoma abbotti (Cate, 1973) (синоним Cyphoma intermedium (G.B. Sowerby I, 1828))
 Tonna galea abbotti Macsotay & Campos, 2001 (синоним Tonna galea (Linnaeus, 1758))
 Volvarina abbotti de Jong & Coomans, 1988

Избранная библиография 
 R. Tucker Abbott : Introducing Seashells, 1955
 R. Tucker Abbott: How to know American Marine Shells, 1961
 
 R. Tucker Abbott :Van Nostrand’s Standard Catalog of shells, 1964
 
 
 
 
 Abbott, R. Tucker, 1974, American Seashells, Second edition, Van Nostrand Rheinhold, New York, .

Примечания 

Малакологи